Knud Brockenhuus-Schack er navnet på flere personer:

 Knud Brockenhuus-Schack (1823-1892) – dansk greve, godsejer og kammerherre (Knud Bille Ludvig Anthon Brockenhuus-Schack)
 Knud Brockenhuus-Schack (1885-1949) – dansk greve, godsejer og hofjægermester (Knud Henrik Otto Brockenhuus-Schack)